Fasana steht für:

 den italienischen Namen des kroatischen Ortes Fažana
 Fasana (Schiff, 1924), ein Minenleger und Landungsschiff der italienischen Marine
 SMS Fasana, eine Schraubenkorvette der  k. u. k. Kriegsmarine